Kinderen voor Kinderen (Ки́ндерен фор Ки́ндерен, , ) — нидерландский детский хор, созданный общественным телевещателем VARA в 1980 году.

Хор был основан в 1980 году, когда Флори Анштадт, работающая в VARA сценаристкой и являвшаяся к тому моменту автором уже нескольких детских передач, решила создать детский хор в рамках проводимой VARA кампании по сбору на игрушки для детей в развивающихся странах. На записанные песни снимались вдиеоклипы, которые VARA демонстрировал по телевидению. Хор быстро приобрёл большую популярность и с тех пор каждый год выпускает по альбому. Компания по сбору средств завершилась в 1991 году и хотя хор продолжил дальнейшую деятельность, от его изначальной функции сегодня сохранилось только название.

Изначально солистов набирали по всем Нидерландам, но сегодня из-за практических соображений солистов набирают среди детей, живущих в Хилверсюме или его окрестностях, так как там находится студия звукозаписи, где хор записывает песни.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Kinderen voor Kinderen 
 
 

Детские хоры
Музыкальные коллективы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Детские телевизионные развлекательные программы